Colonia el Refugio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia el Refugio, Delstaten Mexiko, ort, Toluca de Lerdo, 
 Colonia el Refugio, Zacatecas, ort, Genaro Codina, 

Robotskapade Mexikoförgreningar